Список населённых пунктов Некоузского района Ярославской области России. Административный центр — село Новый Некоуз.

Населённые пункты Некоузского района Ярославской области

А 

 Агафоново (д.)
 Адамово (д.)
 Ажерово (д.)
 Азаркино (д.)
 Акарново (д.)
 Алексеиха (д.)
 Алешино (д.)
 Алферово (д.)
 Андреевское (д.)
 Аниково (д.)
 Араново (д.)
 Аринкино (д.)
 Аристово (д.)
 Афонино (д.)
 Афонино (д.)

Б 

 Бабаево (д.)
 Бабья-Гора (д.)
 Бажутино (д.)
 Башково (д.)
 Беликово (д.)
 Беловская (д.)
 Беловская (д.)
 Бельнево (д.)
 Бибяки (д.)
 Боброво (д.)
 Боброково (д.)
 Болдино (д.)
 Большие Заломы (д.)
 Большие Сокольники (д.)
 Большие Столбища (д.)
 Большие Ченцы (д.)
 Большое Дубинино (д.)
 Большое Дьяконово (д.)
 Большое Фролово (д.)
 Бор (д.)
 Бурдуково (д.)
 Боровики (д.)
 Борок (п.)
 Ботовицы (д.)
 Бутовская (д.)
 Бухалово (д.)
 Быково (м.)
 Бышнево (д.)

В 
 Ванинское (д.)
 Варжино (д.)
 Васенино (д.)
 Васильково (д.)
 Васино (д.)
 Васьки (д.)
 Великово (д.)
 Веретея (с.)
 Верхне-Никульское (с.)
 Верховина (д.)
 Ветренка (д.)
 Ветчаково (д.)
 Вильцы (д.)
 Вильца, Веретейское поселение (д.)
 Власиха (д.)
 Власово (д.)
 Волга (п.)
 Волково (д.)
 Волохово (д.)
 Воронково (д.)
 Воскресенское (с.)
 Высоково (д.)
 Вьюково (д.)

Г 

 Гаврилово (д.)
 Гаврильцево (д.)
 Галицино (д.)
 Гармоновская (д.)
 Гладышево (д.)
 Глазки (д.)
 Гнетнево (д.)
 Гоголи (д.)
 Голбино (д.)
 Голенищево (д.)
 Горемыкино (д.)
 Горки (д.)
 Горки (д.)
 Горки (д.)
 Горки (д.)
 Горлово (д.)
 Горохово (д.)
 Горохово (д.)
 Горшиха (д.)
 Горшково (д.)
 Глебени (д.)
 Грёзное (д.)
 Грибаново (д.)
 Грибова (д.)
 Григорево (д.)
 Григорево (д.)
 Григорово (д.)
 Григорьевская (д.)
 Грязивец (д.)
 Гулебино (д.)
 Гусево (д.)

Д 

 Давыдовское (д.)
 Данилово (д.)
 Дмитрихово (д.)
 Добрецы (д.)
 Долгарёво (д.)
 Долгишево (д.)
 Дор (д.)
 Дружба (п.)
 Дуброва (д.)

Е 
 Евлановская (д.)
 Елгузово (д.)
 Ерохово (д.)
 Ефаново (д.)

Ж 

 Жарки (д.)
 Желнино (д.)
 Жилкино (д.)
 Жуково (д.)
 Журавлево (д.)

З 

 Завражье (д.)
 Задние Горки (д.)
 Задняя Река (д.)
 Зайцево (д.)
 Заручье (д.)
 Заручье (д.)
 Зманово (д.)
 Знамово (д.)
 Зобцы (д.)
 Золотково (д.)

И 

 Ивановская (д.)
 Ивановское (д.)
 Иванцево (д.)
 Игнатово (д.)
 Игнатово (д.)
 Игнатцево (д.)
 Игнашинская (д.)
 Идьинское (д.)
 Иконино (д.)
 Ильинское (д.)
 Илькино (д.)

К 

 Калиновцы (д.)
 Калистово (д.)
 Кальтино (д.)
 Каменки (д.)
 Каплино (д.)
 Караваевская (д.)
 Карповская (д.)
 Кашеварка (д.)
 Кашино (д.)
 Кашино (д.)
 Клабуково (д.)
 Клыково (д.)
 Ковезино (с.)
 Ковырево (д.)
 Кожевниково (д.)
 Козлово (с.)
 Колегаево (с.)
 Колобово (д.)
 Колодеево (д.)
 Комарово (д.)
 Конурино (д.)
 Копань (д.)
 Коплино (д.)
 Коркино (д.)
 Коровишино (д.)
 Котово (д.)
 Красное (с.)
 Красный Рыбак (п.)
 Красово (д.)
 Кудреватовская (д.)
 Кужлево (д.)
 Кузьма-Демьян (с.)
 Кузьма-Демьян (д.)
 Кузяево (с.)
 Кулешово (д.)
 Кулотино (д.)
 Курьяки (д.)

Л 

 Лацкое (с.)
 Лебевцево (д.)
 Лемеховка (д.)
 Лемятовская (д.)
 Леоново (д.)
 Лесканово (д.)
 Липняги (д.)
 Логашино (д.)
 Лопатино (д.)
 Луговая (д.)
 Лукино (д.)
 Лучкино (д.)
 Лямино (д.)

М 

 Макаровская (д.)
 Максимовка (д.)
 Малеево (д.)
 Малое Дубинино (д.)
 Малое Дьяконово (д.)
 Малое Фролово (д.)
 Малые Заломы (д.)
 Малые Столбища (д.)
 Малые Ченцы (д.)
 Манино (д.)
 Марины (д.)
 Марково (д.)
 Марьино (д.)
 Марьино (с.)
 Маслово (с.)
 Маслово (п/ст)
 Маслово (д.)
 Матренинская (д.)
 Матуково (д.)
 Маурино (д.)
 Махаево (д.)
 Мельниково (д.)
 Микишево (д.)
 Мирная (д.)
 Михалково (д.)
 Мокеево (д.)
 Мольково (м.)
 Мосеево (д.)
 Мосяево (д.)
 Мошная (д.)
 Мошники (д.)
 Мурзино (д.)
 Мышкино (д.)
 Мясниково (д.)

Н 

 Назарово (д.)
 Назарьево (д.)
 Назимино (д.)
 Некоуз (с.)
 Нескучное (м.)
 Нестеровка (д.)
 Нечесуха (д.)
 Нивы (д.)
 Никитино (д.)
 Николо-Свечино (с.)
 Никольское (д.)
 Никольское (д.)
 Никулкино (д.)
 Новики (д.)
 Новинка Алфёрова (д.)
 Новинка Горняя (д.)
 Новинки (д.)
 Новинское (с.)
 Ново-Першино (д.)
 Ново-Радомское (д.)
 Новоселки (д.)
 Новый Некоуз (с.)

О 

 Обрезково (д.)
 Обрубово (д.)
 Обухово (д.)
 Обуховцево (д.)
 Овсяниково (д.)
 Ожогино (д.)
 Октябрь (п.)
 Олисавино (д.)
 Опряково (д.)
 Орехово (д.)
 Остроги (д.)

П 

 Павлицево (д.)
 Павлово (д.)
 Павловская (д.)
 Панкратово (д.)
 Пантелеево (д.)
 Парфеньево (с.)
 Пасёново (д.)
 Пахомово (д.)
 Пенье (д.)
 Первовская (д.)
 Переслегино (д.)
 Перхулово (д.)
 Петрушино (д.)
 Печенки (д.)
 Плишкино (д.)
 Плишкино (д.)
 Победа (д.)
 Погорелка (Веретейский округ) (д.)
 Погорелка (Лацковский округ) (д.)
 Погорелка (д.)
 Поддубное (д.)
 Подлипная (д.)
 Подольское (д.)
 Поздеевка (д.)
 Покров-Раменье (с.)
 Полежаево (д.)
 Поляна (д.)
 Поповка (с.)
 Поройки (д.)
 Порохово (д.)
 Посошниково (д.)
 Починки (д.)
 Правдино (с.)
 Правдино (д.)
 Притыкино (д.)
 Пропасть (д.)
 Прошино (д.)
 Прямик (д.)
 Пустошка (д.)
 Пушкино (д.)

Р 

 Раёво (с.)
 Раково (д.)
 Реутово (д.)
 Роговец (д.)
 Рогозино (д.)
 Рогопивец (д.)
 Родионово (Веретейское поселение) (д.)
 Родионово (п/ст)
 Родионово (д.)
 Родная (д.)
 Рожалово (с.)
 Рой (д.)
 Рубцово (д.)
 Рудеиха (д.)
 Русиново (д.)
 Русиновская (д.)

С 

 Сартуково (д.)
 Сафроново (д.)
 Семенцево (д.)
 Сергеево (д.)
 Серёдка (Веретейское поселение) (д.)
 Середка (д.)
 Сивцево (д.)
 Скимино (д.)
 Сменцево (с.)
 Соловцы (д.)
 Солодиха (п.)
 Соломеино (д.)
 Солоцково (д.)
 Сопино (д.)
 Спас-Ильдь (с.)
 Спасское (д.)
 Споротково (д.)
 Станилово (с.)
 Старково (д.)
 Старово (д.)
 Судбища (д.)
 Сусловка (д.)
 Сысоево (д.)
 Сысоево (д.)

Т 

 Тихоново (д.)
 Толмачевка (д.)
 Топорищево (д.)
 Труфаново (д.)
 Турабово (д.)
 Турабцево (д.)

У 

 Угол (д.)
 Ура (д.)
 Урежи (д.)
 Усово (д.)
 Усово (д.)
 Ушаково (д.)

Ф 

 Фатеево (д.)
 Фатьяново (д.)
 Федосово (д.)
 Федосово (д.)
 Федосово (д.)
 Федотьево (д.)
 Филиппово (д.)

Х 

 Ханинка (д.)
 Харино (д.)
 Харинская (д.)
 Холопово (д.)

Ц 

 Царёво (д.)

Ч 

 Чашково (д.)
 Ченцы (д.)
 Чепасово (д.)
 Черёмуха (д.)
 Чеснава (д.)
 Чижово (д.)
 Чирики (д.)
 Чурилово (д.)
 Чурлаки (д.)

Ш 

 Шамары (д.)
 Шахаево (д.)
 Шелдомеж (с.)
 Шестихино (с.)
 Шестовская (д.)

Щ 

 Щелпово (д.)
 Щербинино (д.)
 Щетинино (д.)
 Щетинкино (д.)

Э 

 Этаулово (д.)

Ю 

 Юркино (д.)
 Юрьевское (д.)

Я 

 Яксаево (д.)
 Якшино (д.)
 Ярцево (д.)
 Яскино (д.)

Ссылки 
  Коды ОКАТО населённых пунктов района
 Почтовые индексы населённых пунктов района
 Сайт Веретейского поселения

 
Некоузский район